Walk the Earth () — одиннадцатый студийный альбом шведской рок-группы Europe. Он был выпущен 20 октября 2017 года. Альбом был выпущен Дэйвом Коббом и записан в студии Abbey Road Studios в Лондоне.

Список композиций

Участники записи 
 Джоуи Темпест — вокал;
 Джон Норум — гитары;
 Джон Левен — бас-гитара;
 Мик Микаэли — клавишные;
 Ян Хаугланд — ударные;
 Дэйв Кобб — продюсер
 Майк Спортс — художественный руководитель

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 сайт группы

Альбомы Europe
Альбомы Hell & Back
Альбомы на английском языке